Die Endrunde des Europapokals der Landesmeister der Frauen im Handball der Saison 1991/92 wurde 1992 in Wien ausgetragen.

Weblinks 
 

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1991/92